Turf puede referirse a:
 Turf (hípica), nombre usado en algunos países para referirse a las carreras de caballos.
 Turf (banda), banda argentina de rock.
 Turf Moor, estadio de fútbol del equipo Burnley FC, en Burnley, Lancashire.
 Turf, película de 2013, dirigida por Fabien Onteniente.